Fairmont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fairmont (Illinois)
Fairmont (Minnesota)
Fairmont (Nebraska)
Fairmont (North Carolina)
Fairmont (Oklahoma)
Fairmont (West Virginia)

Het kan ook verwijzen naar:
 Fairmont Hotels and Resorts